El término Triangulación puede referirse a:

 Geometría
 Triangulación (geometría), uso de la trigonometría de triángulos para determinar posiciones de puntos, medidas de distancias o áreas de figuras
Triangulación de un polígono, división del área de un polígono en un conjunto de triángulos
 Triangulación (visión artificial), técnicas para obtener la posición de un punto en el espacio a partir de dos vistas con cámaras
 Otros
Triangulación (comercio), encubrimiento de transacciones comerciales por medio de un testaferro para burlar las leyes